Arséniure de gallium, un composé chimique de formule GaAs.
 Acronyme d'Association des sports de glisse d'Angers, un club français de hockey sur glace.